Игнаций Фик (; 4 апреля 1904, Пшецишув (ныне Освенцимский повят, Малопольское воеводство, Польши) — 26 ноября 1942, Краков) — польский поэт, публицист, литературный критик, деятель коммунистического движения.

Биография 
Родился в семье театрального критика и историка. Во время второй мировой войны действовал в подполье. Вместе с женой Х. Москвянкой в условиях оккупации создал коммунистическую группу «R» (Революция). Редактировал в Кракове нелегальную газету «Народная Польша» (пол. «Polska Ludowa»), позже был одним из редакторов газеты «Народная трибуна» (пол. «Trybunа Ludowа»).
Принимал участие в работе Тайного университета и подпольной культурной жизни в Кракове.

В октябре 1942 был арестован гестапо, подвергся пыткам, после мучительного следствия в тюрьме Монтелюпих во время массовой экзекуции в ноябре был расстрелян.

Творчество 
Игнаций Фик — автор многих поэтических сборников, публицистических и историко-литературных произведений. В качестве литературного критика сотрудничал в изданиях левой ориентации («Nasz Wyraz», «Sygnały»).

Избранные произведения 
 Uwagi nad jez̨ykiem Cyprjana Norwida (1930)
 Kłamstwa lustra (1931)
 Plakaty na murze (1936)
 Dwadzieścia lat literatury polskiej (1939)
 Rodowód społeczny literatury polskiej (1938)
 20 lat literatury polskiej, 1918—1938 (1938)
 Wiersze (1954)
 Wybór pism krytycznych (1961)
 O żywą treść demokracji (1988)

Награды 
 Орден «Крест Грюнвальда» II степени (посмертно, 1948)

Литература 
 Stępień Marian. Ignacy Fik: 1904-1942. Issue 257 of Nauka dla Wszystkich. Naukowe: Państwowe Wydawn., 1975.

Коммунисты Польши
Критики Польши
Расстрелянные в Польше
Жертвы убийств
Польские поэты
Поэты Польши XX века
Казнённые в 1942 году
Казнённые в тюрьме Монтелюпих